

Persones 
 Alfons Figueras i Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1922 - Barcelona, 2009), guionista i dibuixant de còmic català
 Francesc Flaqué i Fontanals (Olesa de Montserrat, 1935), empresari català 
 Josep Francesc Ràfols i Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1889 - Barcelona, 1965), arquitecte, pintor i historiador de l'art
 Manuel Milà i Fontanals (1818-1884), filòleg, erudit i escriptor
 Pau Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès, 1810 – Barcelona, 1883), pintor, escriptor i catedràtic de teoria de l'art
 Pere Fontanals i Bosch 
 Núria Rafel i Fontanals, arqueòloga

Topònims 
 Fontanals de Cerdanya, municipi de la Baixa Cerdanya
 Fontanals (Xert), indret del terme municipal de Xert, Baix Maestrat
 Les Fontanals, partida del terme municipal de la Torre de Cabdella, Pallars Jussà
 Los Fontanals (Isona), indret del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà
 Els Fontanals (Castellnou d'Avellanos) indret del terme de Sarroca de Bellera, Pallars Jussà
 Serra de Fontanals, serra situada al municipi d'Argelaguer, Garrotxa
 Cap de la Baga de Fontanals, muntanya de La Pobla de Lillet (Berguedà)